Игор Вићентијевић (Смедеревска Паланка, 1. фебруара 1992) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 

Рођени 1992.
Српски фудбалери
Паланчани (Смедеревска Паланка)
Фудбалери Дорћола
Фудбалери Палића
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Прве лиге Србије
Леви бекови у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу